Gnaeus Minicius Faustinus ist der Name folgender Personen:

* Gnaeus Minicius Faustinus (Konsul 91), römischer Suffektkonsul
 Gnaeus Minicius Faustinus (Konsul 117), römischer Suffektkonsul